Roquetaillade steht für

 Roquetaillade (Aude), französische Gemeinde im Département Aude
 Roquetaillade, Weiler in der französischen Gemeinde Montjaux im Département Aveyron
 Schloss Roquetaillade, Schloss in der französischen Gemeinde Mazères im Département Gironde

Siehe auch:
 Johannes de Rupescissa (= Johannes von Roquetaillade)